Автоматические выключатели постоянного тока нужны чтобы отключать электрические цепи под нагрузкой. На тяговых подстанциях выключатели служат для отключения питающих линий в при перегрузках и токах короткого замыкания и для отключения обратного тока у выпрямителей при обратных зажиганиях или пробое вентилей. Гашение электрической дуги происходит на дугогасительных рогах или в дугогасительной камере. Удлинение дуги может быть выполнено при помощи магнитного дутья или в камерах с узкими щелями. Во всех случаях отключения цепи и возникновения электрической дуги происходит естественное движение дуги вверх вместе с движением нагретого воздуха, другими словами тепловое дутье.

См. также 
 Высоковольтный выключатель
 Быстродействующий выключатель

Литература 
 Тяговые подстанции: учебник для вузов ж.-д. транспорта/ Бей Ю. М., Мамошин Р. Р. и др.-1986
 Руководство к лабораторным работам по дисциплине «Тяговые и трансформаторные подстанции»/ А. Н. Штин, Г. С. Кузнецова — Екатеринбург: Издательство УрГУПС, 1999
 Проектирование тяговых и трансформаторных подстанций: учебно-методическое пособие/ А. Н. Штин, Т. А. Несенюк — Екатеринбург: Издательство УрГУПС, 2014
 
Электроэнергетика
Коммутационные аппараты